Alejandro Tabilo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Daniel Altmaier ha sconfitto Federico Coria con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Federico Coria (finale)
  Tomás Martín Etcheverry (primo turno)
  Daniel Altmaier (campione)
  Juan Pablo Varillas (semifinale)

  Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno) 
  Franco Agamenone (secondo turno) 
  Santiago Rodríguez Taverna (primo turno) 
  Felipe Meligeni Alves (secondo turno)

Qualificati 

  Marco Cecchinato (semifinale)
  Jan Choinski (quarti di finale)
  Eduardo Ribeiro (primo turno)

  Juan Ignacio Galarza (primo turno) 
  Thiago Seyboth Wild (primo turno) 
  Blaise Bicknell (primo turno)

Lucky loser 

  Román Andrés Burruchaga (secondo turno, ritirato)

Wildcard 

  Andrés Andrade (primo turno)
  Álvaro Guillén Meza (secondo turno)

  Cayetano March (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2022